Каллас () — македонский военачальник, живший в IV веке до н. э.

Биография 
Вместе с Парменионом и Атталом, возглавлявшими авангард македонских войск, был направлен Филиппом II в Азию. В 335 году до н. э. в Троаде Каллас потерпел поражение от находящегося на службе у персидского царя Дария III талантливого полководца Мемнона Родосского, располагающего к тому же более многочисленным войском.

Во время битвы при Гранике в 334 году до н. э. Каллас предводительствовал над фессалийской конницей. В том же году царь Александр сделал Калласа правителем стратегически важной Малой или Геллеспонтской Фригии. Каллас стал первым из македонян, который получил от Александра персидский титул сатрапа. Ему было поручено собирать дань в том же объёме, что уплачивалась при персах. Несколько позже в подчинение Калласа была передана территория Пафлагонии.

Впоследствии Каллас пытался покорить Вифинию, однако эта попытка оказалась неудачной, так как вифинский правитель Бас сумел отразить македонян.

Более источники не сообщают о Калласе. Во всяком случае ещё при жизни Александра преемником Калласа на посту сатрапа Геллеспонтской Фригии стал Демарх.

Литература 
 Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра. (I.14.3; I.17.1,8; II.4.2.)
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. (XVII.7,10; XVII.17.4.)
 Квинт Курций Руф. История Александра Великого Македонского. (III.1.24; IV.5.13.)
 Полиэн. Стратегемы. (5.44.5.)

 Исследования
 

Сатрапы империи Александра Македонского
Правители Азии IV века до н. э.
Военачальники Александра Македонского
Правители Геллеспонтской Фригии
Сатрапы Пафлагонии